pcw – codice ISO 639-3 della lingua pyapu
 pcw – Practice Clan War.